Adam Ndlovu – calciatore
 Bekithemba Ndlovu – calciatore
 Dino Ndlovu – calciatore
 Peter Ndlovu – calciatore
 Robert Christopher Ndlovu – vescovo
 Sizwe Ndlovu – canottiere